Буркхард Бергманн (род. 11 февраля 1943 года) — член совета директоров ОАО «Газпром» (с 2000 года).

Биография 
Родился 11 февраля 1943 года в Зенденхорсте.

Образование и карьера 
Изучал физику в университетах Фрайбурга и Ахена.
 1968—1969 — работал в Федеральном министерстве по исследованиям и технологиям Германии.
 1969—1972 — работал в центре ядерных исследований Jülich GmbH.
 1972—1978 — начальник Департамента по закупкам сжиженного природного газа компании Ruhrgas AG
 1978—1980 — начальник отдела по закупкам природного газа компании Ruhrgas AG
 1980—1986 — член правления компании Ruhrgas AG
 1996—2001 — заместитель председателя правления компании Ruhrgas AG
 2001—2008 — председатель правления компании Ruhrgas AG
 2003—2008 — член правления компании E.ON AG

Учёная степень 
Имеет учёную степень доктора технических наук Технологического университета Аахена.

Награды 
 Большой крест 1-й степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2008 год, Германия).
 Орден Дружбы (8 июня 2011 года, Россия) — за большой вклад в укрепление российско-германского экономического сотрудничества.
 Почётный знак земли Зальцбург (2003).
 Почётный знак земли Северный Рейн-Вестфалия (2004).

Примечания

Ссылки 
 rb.ru

Персоналии:Газпром
Доктора технических наук
Члены совета директоров «Газпрома»